

Patronyme 
Demets est un patronyme néerlandais, il indique un métier, « de mets » , diminutif de « metselaar » signifie « le maçon ».

Ce patronyme, qui est porté par de nombreuses familles de souche différente, existe aussi sous la forme « Demedts ».

Demets

Personnalités portant le nom Demets 
 Fernand Demets, né le 18 mars 1884 à Saint-Gilles (Bruxelles) et mort le 29 septembre 1952 à Bruxelles est un homme politique libéral belge.
 Adolphe Demets né le 13 février 1879 à Renaix et y décédé le 17 novembre 1947 fut un homme politique belge flamand socialiste.  
  Gabriëlle Demets, morte à 110 ans, est la plus vieille personne ayant vécu en Belgique.
 Marcel Demets, homme politique belge.
 Stéphane Demets, footballeur belge.
 Willem Demets, homme politique belgo-américain.

Personnalités portant le nom Demedts 
 André Demedts (1906–1992); écrivain
 Jef Demedts	acteur et metteur en scène belge.
 Eddy Demedts, né en 1950, coureur cycliste belge.
 Gabriëlle Demedts (1909–2002), écrivaine et poétesse belge.

Familles 
 Famille Demets (Bruxelles), éteinte.

Héraldique 

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand